

Ministers van Immigratie van Israël (1948–heden) 

 
Immigratie
Israëlische